Кадмор — фамилия. Известные носители:
 Кадмор, Александр (1888—1944) — американский футболист, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1904.
 Кадмор, Дэниел (род. 1981) — канадский актёр.
 Кадмор, Кольер (1885—1971) — австралийский политик и адвокат, гребец от Великобритании, чемпион летних Олимпийских игр 1908.